Götz von Berlichingen může být:

 Götz von Berlichingen (rytíř) – německý loupeživý rytíř (1480–1562)
 Götz von Berlichingen (Goethe) – tragédie německého preromantického spisovatele Johanna Wolfganga Goetha z let 1771-1773.